Bill Mensch – ingegnere statunitense
 Halber Mensch – album degli Einstürzende Neubauten
 Mensch ärgere dich nicht – gioco da tavolo tedesco
 Mensch – film del 2009 diretto da Steve Suissa

Altri progetti 

en:Mensch